Convocazioni alle qualificazioni di pallavolo femminile ai Giochi della XXXI Olimpiade - Mondiale – convocati nel girone A
 Convocazioni alle qualificazioni di pallavolo femminile ai Giochi della XXXI Olimpiade - Mondiale – convocati nel girone B